Freshford bezeichnet mehrere Orte:
 Freshford (Somerset) in Somerset in England
 Freshford (Irland) in Irland
 Freshford (Neuseeland) in Neuseeland